El nombre Markus Eriksson puede referirse a las siguientes personas:

Markus Eriksson, jugador de curling sueco;
Markus Eriksson, tenista sueco.